Corgi steht für:
 die Hunderasse Welsh Corgi Cardigan
 die Hunderasse Welsh Corgi Pembroke
 Corgi Classics Limited, eine englische Spielzeugmarke

Siehe auch:
 Benito Corghi, ein Todesopfer an der innerdeutschen Grenze